Substance:

 Substance — альбом британской рок-группы Joy Division.
 Substance — сборник всех синглов британской рок-группы New Order.

См. также 
 Субстанция (значения)